Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Barb, nach Barbe, einem Karpfenfisch der Atlantikküste:

 USS Barb (SS-220), ein U-Boot der Gato-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1954
 USS Barb (SSN-596), ein U-Boot der Thresher-Klasse, in Dienst von 1963 bis 1989

Barb